"Rette sich wer kann" ist ein regelrechter Befehl an eine Schiffsbesatzung, wenn koordinierte Rettungsmaßnahmen abgeschlossen oder aussichtslos geworden sind.

Bücher:
 ein Buch von James Thurber, siehe Rette sich, wer kann! (Buch)

Erzählung:
 eine Erzählung von Stefan Heym, siehe Rette sich wer kann (Erzählung)

Film und Fernsehen:
 Rette sich, wer kann! (1961), eine sowjetische Filmkomödie aus dem Jahr 1961
 Rette sich, wer kann oder Dummheit siegt überall, ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 1966
 Rette sich, wer kann (das Leben), ein Film von Jean-Luc Godard aus dem Jahr 1980
 Rette mich, wer kann. eine deutsche Fernsehserie aus dem Jahr 1986
 Beach Boys – Rette sich wer kann, ein deutscher Fernsehfilm aus dem Jahr 2003
 Rette sich wer kann (2011), ein deutscher Kurzfilm aus dem Jahr 2011 mit Timo Dierkes, Pit Bukowski, Klaus Schindler, Regie: Daniel Seideneder

Musik:
 eine LP von Georg Kreisler, siehe Rette sich wer kann (Album)

Spiele:
 ein Spiel von Rudi Hoffmann aus dem Jahr 1968, siehe Rette sich wer kann (Rudi Hoffmann)
 ein Spiel von Ronald Wettering aus dem Jahr 1993, siehe Seenot im Rettungsboot

Sonstiges:
 ein Hörbuch von Stefan Heym aus dem Jahr 2000, siehe Rette sich wer kann und andere Geschichten aus der Wendezeit